

Sciences et techniques 
 Korolev est un cratère d'impact sur Mars.
  est un cratère d'impact sur la Lune.
 (1855) Korolev est un astéroïde de la ceinture principale.

Culture et société 
 Le Korolev est un navire de débarquement amphibie (Landing Ship Tank) de la flotte de la Baltique.

Patronyme 
Koroleff (transcription désuète), Korolev ou Koroliov au masculin, Koroleva ou Koroliova au féminin, est un patronyme russe porté notamment par :
 Anton Koroliov, un joueur de hockey sur glace russe ;
 Ekaterina Koroleva (1987-), une arbitre de football américaine ;
 Evgeni Koroliov (1949-), un pianiste russe ;
 Evgeny Korolev, un joueur de tennis kazakh ;
 Ievgueni Koroliov, un joueur de hockey sur glace russe ;
 Igor Koroliov, un joueur de hockey sur glace russe ;
 Natalia Koroleva, une chanteuse russe ;
 Oxana Koroleva, une handballeuse russe ;
 Sergueï Korolev, un ingénieur soviétique considéré comme le père de l'astronautique de l'URSS ;
 Yaroslav Korolev, un joueur de basket-ball russe ;
 Youri Korolev, un gymnaste soviétique ;
 Valery Korolev (1965-), un joueur russe de basket-ball.

Toponyme 
 Korolev est une ville de l'oblast de Moscou, en Russie.

Patronyme russe